Валансе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південний схід від Парижа, 22 км на південний схід від Ліона, 75 км на північний захід від Гренобля.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 874 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2483,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Валансен на сайті французького Національного інституту географії
 Валансен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Валансен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Валансен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Валансен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ізер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ізер